Les mots formosus, formosa et formosum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « joli, bien fait, élégant ».

Le mot formosa est aussi le singulier féminin) d'un adjectif de même sens en portugais et de sens voisin (seulement employé pour des femmes) en italien.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots formosus, formosa et formosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : formosus, formosa, formosum.

Culture et société 
De nombreux monuments portent le nom de Formosa :
 le Formosa Cafe, ou plus simplement Formosa, un bar-restaurant sur Santa Monica Boulevard, une institution du cinéma hollywoodien ;
 la chapelle de Santa Maria Formosa, une église paléochrétienne située à Pula (Croatie) ;
 l'église San Lorenzo in Formosa, une église catholique située dans le rione de Monti, à Rome (Italie) ;
 l'église Santa Maria Formosa, une église catholique de Venise (Italie) ;
 le Grand Formosa, un gratte-ciel situé à Taichung (Taïwan) ;
 le palazzo Grimani di Santa Maria Formosa, un musée d'État à Venise (Italie), proche de l'église ci-dessus.

Anthroponyme 
 Formosus est le nom latinisé du pape Formose (v. 816-896).
 Gil Formosa (1959-) est un dessinateur de bande dessinée et illustrateur français.

Toponyme

Afrique du Sud 
 le pic Formosa, le point culminant des monts Tsitsikamma, proche de la côte sud du pays ;

Argentine 
 Formosa, une ville située dans le nord-est du pays ;
 le département de Formosa, l'un des neuf départements de la province de Formosa. Son chef-lieu est Formosa ;
 la province de Formosa, l'une des 23 provinces du pays. Sa capitale est Formosa ;

Brésil 
 Formosa, une municipalité de la microrégion d'Entorno do Distrito Federal, dans le Goiás ;
 Formosa da Serra Negra, une municipalité du Maranhão ;
 Formosa do Oeste, une municipalité du Paraná ;
 Formosa do Rio Preto, une municipalité de la microrégion de Barreiras, dans la Bahia ;
 Formosa do Sul, une ville située dans la mésorégion Ouest de Santa Catarina, dans le Santa Catarina ;
 Baía Formosa, une municipalité de la microrégion du littoral sud, dans le Rio Grande do Norte ;
 Lagoa Formosa, une municipalité de la microrégion de Patos de Minas, dans le Minas Gerais ;
 la sous-préfecture d'Aricanduva/Formosa/Carrão, l'une des 32 sous-préfectures de la municipalité de São Paulo ;
 Vila Formosa, un district de l'est de São Paulo ;

Guinée Bissau 
 Formosa, une île de l'archipel des Bijagos ;

Italie 
 le campo Santa Maria Formosa, une place de Venise, l'un des plus grands campi de la ville ;
 le rio de Santa Maria Formosa, un canal de Venise situé dans le sestiere de Castello, à Venise ;

Portugal 
 la ria Formosa, un ensemble de lagunes côtières et d'îles formant des cordons littoraux, en Algarve.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme maltais
Épithète spécifique